David Rudman – burattinaio statunitense
 Shelley Rudman – skeletonista britannica
 Silvio Rudman – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino